Вольтер — німецьке прізвище, яке утворене від німецьких слів wald та heri (hari), що в перекладі означає «керуючий армією» або українського — «кирпоніс».

Походження 

Прізвище Вольтер є північно-німецьким варіантом прізвища Вальтер. В її основі лежить німецьке чоловіче особисте ім'я Вальтер. Воно походить від двох основ: wald — «правитель» і heri (hari) — «армія». Відповідно, ім'я Вальтер означає «правлячий армією».

Іноді його також перекладають як «могутній правитель». Швидше за все, називаючи дитину ім'ям Вальтер, батьки бажали своєму синові стати хоробрим воїном, лідером і справжнім чоловіком.

Прізвище Вольтер є самобутнім пам'ятником німецької культури. Католицька церква вшановує двох святих на ім'я Вальтер. Дні їх пам'яті — 5 червня та 8 квітня.

Відомі носії 

 Вольтер (1694—1778) — французький філософ-просвітитель XVIII століття
 Вольтер Герхард Андрійович — радянський письменник, автор книги «Зона повного спокою» про долю німців на території СРСР та Голодомор в Україні.
 Вольтер Едуард Олександрович (1856—1940) — російський і литовський лінгвіст, етнограф, фольклорист, археолог.
 Вольтер Жаклін — мексиканська актриса, співачка, модниця і фотомодель.
 Вольтер Мішель (нар. 1962 р.) — люксембурзький державний і політичний діяч.
 Вольтер Філіп — бельгійський актор.
 Вольтер Хорст — німецький футболіст.
 Вольтер Шарлотта (1833—1897) — австрійська актриса.

Примітки